Представлен перечень стран (государств, зависимых территорий) по импортупо данным 2001—2017 гг. (с некоторыми исключениями) ЦРУ (Справочник по странам мира) и ВТО

См. также 
 Список стран по экспорту
 Список стран по торговому балансу
 Список стран по балансу текущих операций
 Импорт
 Торговый баланс

Примечания

Ссылки 
 
 

импорт
Мировая экономика
Международная торговля